Bruno Leuzinger (1886-1952), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
 Franz Keller-Leuzinger (1835-1890), explorateur et artiste allemand. 
 Heinz Leuzinger (1940-2007), guide de haute montagne et peintre suisse.
 James Leuzinger (né en 1982), skieur alpin britannique.